Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Roman Safiullin ha sconfitto Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

  Henri Laaksonen (primo turno)
  Christopher O'Connell (secondo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno)
  Jordan Thompson (quarti di finale)

  Radu Albot (semifinale) 
  Emilio Gómez (ritirato) 
  Roman Safiullin (campione) 
  Fernando Verdasco (ritirato)

Qualificati 

  Enzo Couacaud (primo turno)
  Brandon Holt (secondo turno)
  Keegan Smith (primo turno)

  Ryan Harrison (secondo turno) 
  Aidan McHugh (primo turno) 
  Billy Harris (secondo turno)

Lucky loser 

  Zachary Svajda (quarti di finale)
  Li Tu (primo turno)

  Evan Zhu (primo turno)

Wildcard 

  Aleksandar Kovacevic (primo turno)
  Govind Nanda (primo turno)

  Ben Shelton (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Chicago Men's Challenger 2022